Ивано Альберто Фоссати (; род. 21 сентября 1951, Генуя, Италия) — итальянский певец и автор песен. Он начал свою карьеру в прогрессивной рок-группе Delirium, впоследствии начал успешную сольную карьеру. В разное время сотрудничал с такими музыкантами как Фабрицио де Андре, Риккардо Теси, Анна Окса, Миа Мартини, Орнелла Ванони, Ширли Бэсси и Франческо де Грегори.

В октябре 2011 года, после выхода альбома Decadancing, Фоссати объявил во время телевизионного шоу Фабио Фацио «Che tempo che fa», что он решил завершить свою музыкальную карьеру: «я много думал об этом, и это пришло не вчера, а в течение последних двух или трёх лет. Это будет мой последний альбом, и я не буду записывать никаких новых альбомов. И мой следующий тур будет последним». последний концерт Фоссати состоялся в миланском театре Пикколо 19 марта 2012 года. Тем не менее, в 2019 году он выпустил совместный альбом Mina Fossati с певицей Миной.

Дискография 
 Il grande mare che avremmo traversato (1973)
 Poco prima dell’aurora (with Oscar Prudente; 1974)
 Good-bye Indiana (1975)
 La casa del serpente (1977)
 La mia banda suona il rock (1979)
 Panama e dintorni (1981)
 Le città di frontiera (1983)
 Ventilazione (1984)
 700 giorni (1986)
 La pianta del te (1988)
 Discanto (1990)
 Lindbergh (1992)
 Buontempo dal vivo Vol. 1 (1993)
 Carte da decifrare dal Vivo Vol. 2 (1993)
 Macramé (1996)
 Canzoni a raccolta — Time and Silence (1998)
 La disciplina della Terra (2000)
 Not One Word (2001)
 Lampo viaggiatore (2003)
 Dal vivo, Vol. 3: Tour Acustico (2004)
 L’arcangelo (2006)
 Ho sognato una strada (2006)
 Musica moderna (2008)
 Decadancing (2011)
 Mina Fossati (2019)

Примечания

Ссылки 

Авторы-исполнители Италии